Брие́нн () — многозначное слово французского происхождения.

 Бриенн (Сона и Луара) — в департаменте Сона и Луара.
 Бриенн-ле-Шато — в департаменте Об.
 Бриенн-сюр-Эн — в департаменте Арденны.
 Бриенн-ля-Вьей — в департаменте Об.

См. также 
 Бриенны